Серија А 2016-2017 била 115. сезона прве фудбалска лиге Италије, односно 85 сезона Серије А. Сезона је почела 20. августа 2016, а завршила се 28. маја 2017 године. 

Јувентус је освојио своју шесту узастопну титул, и заједно са другопласираном Ромом обезбедио је наступ у Лиги шампиона, док је трећепласирани Наполи обезбедио учешће у квалификацијама за Лигу шампиона. 

Четвопласирана Аталанта, петопласирани Лацио и шестопласирани Милан изборили су се за место у Лиги Европе 2017-2018.

Три клуба који су испали из лиге ове сезоне били су Емполи, Палермо и Пескара.

Најбољи стрелац ове сезоне био је Един Џеко из Роме са 29 постигнутих голова.

Екипе 
Укупно 20 тимова је учествовало у лиги, укључујући 17 из прошле сезоне 2015-2016 и три тима из Серије Б која су у сезони 2015-2016 обезбедили пласман у Серију А.

Екипе по региону

Стадиони тимова и њихове локације

Личности и спонзори

Смене тренера

Завршна табела 
Последно ажурирање: 22. мај 2017.

Легенда:
      Шампион Италије квалификује се за групну фазу УЕФА Лиге шампиона 2017-2018.
      Квалификује се за групну фазу УЕФА Лиге шампиона 2017-2017.
      Квалификује се за групну фазу УЕФА Лига Европа 2017-2018.
      Квалификује се за треће коло квалификације УЕФА Лига Европа 2017-2018.
      Испада из Серија Б 2017-2018.

<small>Напомене:
 Три бода за победу, један за нерешено, нула за пораз.

 У случају једнаког броја поена између два или више тима, позиција табеле тима биће одређена према следећим критеријумима:

 Освојени бодови у међусобним дуелиа
 Гол-разлика у међусобним дуеловима
 Укупно голова-разлика
 Укупан број постигнутих голова

Пласман 
    Шампион Италије 2016-2017 (33-та титула) и освајач Купа Италије 2016-2017
   и  су се квалификовали у групној фази за Лигу шампиона 2017-2018.  се квалификовао за плеј-оф рунду.
   и  су се квалификовали у групној фази за Лигу Европе 2017-2018;  се квалификовао за наступ у трећем колу квалификација за Лигу Европе 2017-2018.
  ,  и  испали су из Серије Б 2017-2018.

Шампионски тимови 

 Тренер: Масимилијано Алегри

Резерва:
Стефан Лихтштајнер (26), Андреа Барцалји (23), Стефано Стураро (21), Марио Лемина (19), Квадво Асамоа (18), Клаудио Маркизио (18), Меди Бенатија (15), Даниеле Ругани (15), Марко Пјаца (14), Томас Ринкон (13), Норберто Нето (7), Моизе Кин (3), Роландо Мандрагора (1), Емил Аудеро (1), Федерико Матиело (0).

Резултати

Табеларен приказ 
Читање хоризонтално показује резултате на домаћем терену поменутог тима из прве колоне, а читање вертикално приказује резултате гостујућег тима из првог реда.

Календар 
Извлачење календара одржано је 22. јула 2016 године.

Статистика

Екипа

Лидери на табели 
 4 коло: 
 Од 5-то до 38-мо коло:

Табела пласмана 
Легенда:

Напомене:
Следеће утакмице нису биле одигране у време за када су биле заказане, па се на табели може само делимично одражавати реално бодовно стање те две екипе у том временском периоду:
 Ђенова-Фјорентина 3 коло одиграно између 16 и 17 кола.
 Болоња-Милан 18-то коло одиграно између 23 и 24 кола.
 Кротоне-Јувентус 18-то коло одиграно између 23 и 24 кола.
 Пескара-Фјорентина од 19-тото коло одиграно између 22 и 23 кола.

Освојени бодови у односу

Однос андата-риторно 

| style="width:50%; vertical-align:top;"|

Однос домаћини-гости 

|}

Индивидуално

Листа стрелаца

Хет-трикови 

4 Играч је постигао 4 гола

Најбољи асистенти

Утакмице без примљеног гола

Референце

Спољашње везе 

 Табела на Legaseriea.it 
 Статистика играча и клубова

Серија А
Сезона 2016/17. у италијанском фудбалу